Thiemo de Bakker ha battuto in finale Marcin Gawron 6-2, 7-6(4)

Teste di serie

 Thiemo de Bakker (campione)
 Martin Kližan (primo turno)
 Donald Young (terzo turno)
 Alexandre Sidorenko (primo turno)
 Nicolas Santos (primo turno)
 Luka Belić (quarti di finale)
 Petru Luncanu (terzo turno)
 Sanam K Singh (terzo turno)

 Ivan Serheev (primo turno) 
 Hsin Han Lee (terzo turno) 
 Sho Aida (primo turno) 
 Artur Chernov (quarti di finale) 
 Roman Jebavý (primo turno) 
 Jeevan Nedunchezhiya (primo turno) 
 Robin Roshardt (quarti di finale) 
 Daniel Silva (tennista) (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2006